TSA peut faire référence à :
 Tout sur l'Algérie, est un site web d'information francophone ;
 Tribunal supérieur d'appel ;
 Troubles du spectre de l'autisme, dénomination de l'autisme dans le DSM-V.
 Trouble spécifique de l'apprentissage, dont la dyslexie, la dyscalculie, la dysphasie ou la dyspraxie, on parle aussi des « dys ».
 TSA (temporary segregated area), zone interdite temporaire ;
 Transportation Security Administration, agence nationale américaine de sécurité dans les transports ;
 TSA (Tri Service Arrivée), une prestation de Dynapost, filiale de La Poste ;
 Taxe spéciale additionnelle (TSA), ancien nom de la Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, taxe perçue lors de la vente d'un ticket de cinéma, en salle ;
 Taxe de solidarité additionnelle ;
 Technicien supérieur de l'aviation, un métier de l'aéronautique ;
 Technicien en santé animale, un métier ;
 Technicien Supérieur (TS) Agricole, ou également parfois : TS en agriculture, ou TS de l'agriculture ;
 Tiers secteur audiovisuel, le secteur des télévisions associatives en France ;
 TimeStamping Authority (en français Autorité de certification des temps), désigne un tiers de confiance pour l'Horodatage certifié;
 TSA Clothing, une marque de vêtements de skateboard.
 Médecine : Troncs supra-aortiques
 TSA, Pour , utilisé en biologie moléculaire notamment pour inhiber des classes d'histones déacétylases (HDAC) ;
 tumor-specific antigen, un type d' ;
 Thales Systèmes Aéroportés SAS, une société du groupe Thales.
Triplet Super Apochromat, une lunette astronomique de marque Takahashi.

Tsa peut faire référence à :
 Tsa, la  lettre de l'alphabet arménien.